Татьяна Скунмакер (; ) — южноафриканская пловчиха, серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, двукратная чемпионка Игр Содружества (2018) и Универсиады 2019 года. Специализируется в плавании брассом. Чемпионка и серебряный призёр Олимпийских игр 2020 в Токио.

Карьера 
Первых успехов южноафриканская пловчиха достигла в 2015 году, когда она выиграла все три дистанции брассом на чемпионате страны. Однако показанные результаты не позволили Татьяне квалифицироваться на чемпионат мира в Казани, так как она не уложилась в отборочные нормативы. Через год Скунмакер также не справилась с задачей попадания на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, несмотря на победы на национальных стартах.

В течение следующего олимпийского цикла Татьяна стала одной из главных звёзд южноафриканского женского плавания: первым громким успехом на международном уровне является серебряная медаль Универсиады на дистанции 200 м брассом, где она уступила только действующей на тот момент чемпионке мира японке Канако Ватанабэ. В следующем сезоне представительнице ЮАР удалось закрепить свои позиции, выиграв две золотые медали на Играх Содружества и обновив рекорды континента на дистанциях 100 и 200 м брассом.

В 2019 году 22-летняя южноафриканка достигла впечатляющих результатов на Всемирных студенческих играх, став первой на своих коронных дистанциях. На чемпионате мира в Кванджу Скунмакер удалось проявить себя: на стометровке 22-летняя пловчиха приняла участие в финальном заплыве, где заняла шестое место. На дистанции вдвое длиннее Татьяна выступила триумфально: в полуфинале она установила новый рекорд Африки (2.21,79), а финале заняла второе место, уступив титулованной россиянке Юлии Ефимовой, и принесла ЮАР первую в истории медаль в женском брассе на чемпионатах мира в 50-метровых бассейнах.

На перенесённых из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год Летних Олимпийских играх 27 июля 2021 года стала второй в заплыве 100 метров брассом. В финале она уступила 17-летней американке Лидии Джейкоби, но опередила другую спортсменку из США Лилли Кинг, бывшую до того момента олимпийскую чемпионку. 30 июля в финальном заплыве на 200 метров она стала олимпийской чемпионкой и установила мировой рекорд, опередив двух американских пловчих Лилли Кинг и Энни Лейзор.

Примечания 

Пловцы ЮАР
Олимпийские чемпионы от ЮАР
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Игр Содружества по плаванию